Lodewijk I van Chalon-Arlay
 Lodewijk II van Chalon-Arlay